Мирослав Алексић се може односити на:
 Мика Алексић
 Миша Алексић
 Мирослав Алексић